Nusa bezeichnet:
 Gohei, den Gebetsstab im japanischen Shintō
 Nusa (Berg), einen Berg (2029 m) in Simbabwe
 Nusa (West-Amanuban), ein indonesisches Dorf im Distrikt West-Amanuban in Westtimor
 Nuse, eine Insel Indonesiens
 Nusa (Schiff, 1914), eine Dampfyacht
 Nusa, der Familienname von Antonio Nusa (* 2005), norwegisch-nigerianischer Fußballspieler
 Nusa (Insel), eine Insel in Papua-Neuguinea